Ariasella är ett släkte av tvåvingar. Ariasella ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puckeldansflugor
Ariasella